Нейфельд:

Персоналии 

 Нейфельд, Артур Густавович (1907—1975) — советский архитектор-конструктивист, немец по национальности.
  — польский писатель и педагог, сотрудник «Всеобщей энциклопедии С. Оргельбранда».

Топонимы 

 Нейфельд — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
Нейфельд — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области, упразднена в 1968 г.
 Нейфельд — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Нейфельд — прежнее название поселка Фермы № 2 совхоза «Водяновский» в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Нейфельд — прежнее название села Садовое в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Нейфельд — прежнее название села Краснодольное в Джанкойском районе Крыма.

См. также 
 Найфельд

Примечания